Hadersbach ist der Name folgender Orte:

 Hadersbach (Geiselhöring), Ortsteil der Stadt Geiselhöring, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hadersbach (Gemeinde Haag), Ortsteil von Haag, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:

 Hädersbach
 Haadersbach, rechter Zufluss des Bayerbacher Bachs
 Hagersbach